L'induration du latin  terme peut désigner divers phénomènes :
 En biologie, l'induration est le durcissement d'un tissu biologique ;
 En géologie, l'induration, aussi appelée cimentation, est une phase de la diagenèse ; 
 En chimie, l'induration est le durcissement d'un matériel organique ou inorganique, s'accompagnant parfois de la transformation du matériel ;